Среднеевропейская женская баскетбольная лига 2013/2014 — являлся 2 сезоном среднеевропейской лиги.

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 11 команд играют в двухкруговом турнире (27 сентября 2013 — 1 февраля 2014), каждый с каждым, дома и на выезде. Матчи между командами одной страны идут в зачёт национальных чемпионатов.

2) финальный — четыре лучшие команды выходят в Финал четырёх (6 — 7 марта 2014), который будет проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Турнир

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   ПЕАС-Печ 
 4.  Нови Загреб

Лучшие игроки турнира 
По версии сайта Евробаскетбол

Символическая пятёрка турнира
  Милана Бойович (Гуд Энджелс)
  Милица Дабович (Нови Загреб)
  Тианна Хоукинс (ЮНИКА-Евролизинг)
  Луэлла Томлинсон (ПИНКК Печи)
  Луча Иванкович (Нови Загреб)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 
 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе